Heródes Fülöp, olykor II. Heródes Fülöp, megkülönböztetendő fivérétől, II. Heródestől (tkp. "I. Heródes Fülöp"), (Kr. e. 24 – Kr. u. 34) zsidó negyedes fejedelem Bataneában Kr. e. 4-től haláláig.

Nagy heródes egyik fiaként Palesztina északkeleti részét örökölte édesapja halála után. Hosszú uralkodása alatt gondos és békeszerető, művészet és pompakedvelő fejedelemként kormányzott. Fővárosa a Jordán partján fekvő Paneasból kiépített Caesarea Philippi volt. Mivel házassága gyermektelen maradt, utód híján tartományát rövid időre Syria provinciához csatolták a rómaiak.

Jegyzetek

Források 
 Jublieumi kommentár – A Szentírás magyarázata, I. kötet, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1982, , 428 p

Újszövetségi személyek
A Római Birodalom történelme
Zsidó uralkodók